

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Rywociny – kolonia w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Łaskarzew
 Rywociny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Działdowo

Inne 
 Rywociny – grań w Tatrach Wysokich